Acanthocercus — род ящериц семейства агамовые. Включает 9 видов.

Описание 
Общие размеры представителей этого рода достигают 40 см. Цвет кожи колеблется от серого до оливкового, бурого. Голова ярко окрашена, шея может быть голубой, коричневой, чёрной. Хвост короткий желтоватого, оливкового цвета. Вдоль спины тянется светлая полоса. Туловище немного сжато, несколько вытянутая голова, морда заостренная.

Образ жизни 
Любят скальные, каменистые местности с хорошей растительностью. Хорошо лазают по деревьям. Питаются насекомыми и другими беспозвоночными.

Размножение 
Это яйцекладущие ящерицы. Самки откладывают до 15 яиц.

Распространение 
Обитают на Аравийском полуострове, в южной и восточной Африке.

Классификация 
На июль 2018 года в подсемейство включают 8 видов:

Примечания

Литература 
 * Spix, 1825 : [https://archive.org/details/animalianovasive1825spixAnimalia nova sive species nova lacertarum quas in itinere per Brasiliam annis] MDCCCXVII-MDCCCXX jussu et auspicius Maximiliani Josephi I Bavariae Regis suscepto collegit et descripsit Dr. J. B. de Spix, p. 1-26.
 Pyron Robert Alexander, Frank T. Burbrink, John J. Wiens, 2013. A phylogeny and revised classification of Squamata, including 4161 species of lizards and snakes. BMC Evol. Biol. 13(1) 93, .
 Largen & Spawls, 2006 : Lizards of Ethiopia (Reptilia Sauria): an annotated checklist, bibliography, gazetteer and identification. Tropical Zoology vol. 19 (1): pp. 21-109

Агамовые
Пресмыкающиеся Африки